Halley en Obras fue un festival de música rock, realizado en tres ocasiones en el estadio Obras de Argentina y organizado por la extinta Halley Discotheque.

Edición 1988 

 Este sería uno de los últimos shows de Saúl Blanch como cantante de Rata Blanca(1985). La formación de aquella noche: Walter Giardino en guitarra, Saúl Blanch en voz, Gustavo Rowek en batería, Sergio Berdichevsky en guitarra rítmica y Guillermo Sánchez en bajo.

Edición 1990

Edición 1991

Edición 2009 

 A 18 años del cierre de la Disco Hard-Rockera, Whisky y Rose,  dos exponentes del Glam&Hard Rock argentino se reúnen nuevamente.

Edición 2014

Referencias

Festivales_de_heavy_metal_de_Argentina
Festivales_de_rock_de_Argentina